В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Енн Кійомура 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle